Alexander Lagerström (né le  à Södertälje en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en senior avec le Södertälje SK dans l'Elitserien.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008||Södertälje SK U20||J20 SuperElit||32||8||15||23||8||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||Södertälje SK U20||J20 SuperElit||41||9||24||33||28||2||0||0||0||0
|-
|2009-2010||Södertälje SK||Elitserien||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||Södertälje SK U20||J20 SuperElit||25||17||16||33||28||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||Södertälje SK||Elitserien||40||0||1||1||4||2||0||0||0||0
|-
|2010-2011||Södertälje SK U20||J20 SuperElit||16||6||9||15||8||2||1||0||1||0
|-
|2011-2012||Södertälje SK||Allsvenskan||43||6||4||10||24||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||Sundsvall Hockey||Division 1||32||10||18||28||45||3||1||1||2||0
|-
|2013-2014||Kristianstads IK||Division 1||42||17||22||39||10||7||1||2||3||6
|-
|2014-2015||Åker/Strängnäs HC||Division 1|| 35||21 || 23||44 ||32 ||2 || 2||2 ||4 || 2
|-
|2015-2016||Åker/Strängnäs HC||Division 1|| 26||11 || 20||31 ||26 ||2 || 0||0 ||0 || 0
|-
|2016-2017||Åker/Strängnäs HC||Division 1|| 30||10 || 15||25 ||79 ||- || -||- ||- || -

Parenté dans le sport 
 Frère de Tony Lagerström

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1991
Naissance à Södertälje
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Södertälje SK
Attaquant de hockey sur glace